Погибелка — название населённых пунктов в России:

Погибелка — до 1961 г. название деревни Залесная в Корсаковском районе Орловской области.
Погибелка — до 1963 г. название деревни Подгорное в Ельнинском районе Смоленской области.
 Погибелка — до 1961 г. название деревни Авангард в Каменском районе Тульской области.
Погибелка — прежнее название села Красносурское в Карсунском районе Ульяновской области.